Streatham bezeichnet:

 Streatham, einen Stadtteil von London
 Streatham (Victoria), eine Ortschaft in Australien
 Streatham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus